Colin Blackwell (né le  à North Andover dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2011-2012 || Université Harvard ||ECAC ||34 ||5 ||14 ||19 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Université Harvard ||ECAC ||21 ||3 ||11 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Université Harvard ||ECAC ||11 ||5 ||1 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Université Harvard ||ECAC ||28 ||6 ||13 ||19 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Barracuda de San José || LAH ||57 ||4 ||7 ||11 ||24 ||15 ||3 ||0 ||3 ||8
|-
| 2017-2018 || Americans de Rochester || LAH ||61 ||17 ||28 ||45 ||23 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH ||43 ||14 ||12 ||26 ||22 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Admirals de Milwaukee || LAH ||26 ||6 ||17 ||23 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH ||27 ||3 ||7 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH ||47 ||12 ||10 ||22 || 15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH ||39 ||8 ||9 ||17 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||19 ||2 ||1 ||3 ||10 ||7 ||1 ||1 ||2 ||0
|-

| 138 || 25 || 27 || 52 || 41 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0

Au niveau international 

| 2021 || align=left|Championnat du monde || 10 || 4 || 0 || 4 || 6 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance à North Andover
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Kraken de Seattle